|-
| 149201 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149202 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149203 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149204 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149205 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149206 - || || 15 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149207 - || || 15 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149208 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 149209 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 149210 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149211 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149212 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149213 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149214 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149215 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149216 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149217 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149218 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149219 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149220 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149221 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149222 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149223 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149224 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149225 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149226 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149227 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149228 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149229 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149230 - || || 5 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149231 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149232 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149233 - || || 7 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 149234 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149235 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149236 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149237 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149238 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149239 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149240 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149241 - || || 15 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149242 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149243 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 149244 Kriegh || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 149245 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149246 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149247 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149248 - || || 29 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149249 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149250 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149251 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149252 - || 2002 TJ || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149253 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149254 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149255 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149256 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149257 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149258 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149259 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149260 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149261 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149262 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149263 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149264 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149265 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149266 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149267 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149268 - || || 2 d'octubre de 2002 || Needville || Needville
|-
| 149269 - || || 2 d'octubre de 2002 || Needville || Needville
|-
| 149270 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 149271 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149272 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149273 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149274 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149275 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149276 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149277 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149278 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149279 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149280 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149281 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149282 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149283 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149284 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149285 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149286 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149287 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149288 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149289 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149290 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149291 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149292 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149293 - || || 7 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149294 - || || 7 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149295 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149296 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149297 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149298 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149299 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149300 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9